Die Liste von Klöstern in Straubing umfasst folgende Klöster:

 Kloster Azlburg
 Franziskanerkloster Straubing
 Kapuzinerkloster Straubing
 Karmelitenkloster Straubing
 Ursulinenkloster Straubing

Straubing
!